Lent steht für:
 Lent (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Lent (Jura), Gemeinde im Département Jura
 Lent (Nijmegen), Ort in den Niederlanden
 Lent, niederdeutsche Bezeichnung für Malente
 Lent-Kaserne, früherer Name der heutigen Von-Düring-Kaserne der Bundeswehr bei Rotenburg/Wümme

Lent ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lent (1836–1915), deutscher (Berliner) Architekt sowie Eisenbahnbaumeister (Ingenieur)
 Arie van Lent (* 1970), niederländisch-deutscher Fußballspieler und -trainer
 Carl Lent (1867–1894), deutscher Geologe
 Cees van Lent (1922–2000), niederländischer Politiker und Brigadegeneral
 Dieter Lent (* 1934), deutscher Historiker, Archivar und Autor
 Eduard Lent (1831–1911), deutscher Mediziner und Kommunalpolitiker
 Friedrich Lent (1882–1960), Jurist und Professor in Erlangen und Politiker
 Heinrich Lent (1889–1965), deutscher Ingenieur
 Helmut Lent (1918–1944), deutscher Flieger der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Herman Lent (1911–2004), US-amerikanischer Entomologe
 Hugo Lent (1827–1915), deutscher Architekt und Eisenbahnbaumeister
 James Lent (1782–1833), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Johannes à Lent (1654–1696), deutscher Theologe sowie Professor in Herborn
 Norman F. Lent (1931–2012), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Wilhelm van Lent (1924–1980), niederländischer Fußballspieler
 Wilhelm Johann Heinrich Lent (1792–1868), deutscher (Berliner) Jurist und Präsident des Oberlandesgerichts Hamm

Siehe auch:
 Lend
 Lens